Эмиль Фернан-Дюбуа (; 1869–1952) - уроженец Бельгии, скульптор и медалист.

Работы Дюбуа регулярно выставляются, особенно в салоне общества Французских художников (). Он умер в Вильжюифе в 1952 году, бедный и забытый

Марианна, бюст 
Он был хорошо известен своим бюстом Марианны, оригинал которого можно найти в музее в Кон-сюр-Луар в регионе Ньевр, где также хранится множество слепков с его работ. Бюст Марианны копировался много раз, и образцы можно увидеть по всей Франции, бюст обычно занимает почетное место в «мэрии».

Военные мемориалы 
Дюбуа работал над многими военными мемориалами, например, в Авьоне, Сен-Аманд-ан-Пюизе и Кон-сюр-Луар.

Другие памятники aux morts 
Фернан-Дюбуа завершил Nièvre памятника проигрываемого Morts и те, кто в Ciez, Perroy и Сно-Vérain .

Прочие работы

См. также 
 Эмиль Фернан-Дюбуа (французский)

Примечания

Внешние ссылки 
 Включает фотографию рельефа Фернана-Дюбуа.
 Статья с фотографией

Скульпторы Франции XIX века
Скульпторы Франции XX века
Умершие в 1952 году
Родившиеся в 1869 году